Hitparade steht für:
 Musikcharts
 ZDF-Hitparade, Fernsehsendung
 Hit Parade of 1941, Film
 Hit Parade of 1943, Film
 Your Hit Parade, in den USA von Lucky Strike gesponserte Hitparade, welche 1935–1955 im Radio, 1950–1959 im Fernsehen und in Europa ohne Zigarettenwerbung vom American Forces Network (AFN) ausgestrahlt wurde

Siehe auch:

 Schlagerparade